Ostrów – dawna osada leśna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie gorzowskim.

Nazwę zniesiono z 2023 r.

Zobacz też 
 Ostrów

Przypisy 

Sulęcin (gmina)